Bahnhof Eschenau bezeichnet folgende Bahnstationen:
* Bahnhof Eschenau (b Heilbronn), ehemals Eschenau b. Weinsberg, an der Bahnstrecke Crailsheim–Heilbronn
 Bahnhof Eschenau (Mittelfr), ehemals Eschenau (Bay), an der Bahnstrecke Nürnberg Nordost–Gräfenberg und der Bahnstrecke Erlangen–Eschenau
 Bahnhof Eschenau (Nassau) an der Kerkerbachbahn
 Bahnhof Eschenau, ehemals Eschenau (Pinzgau) an der Salzburg-Tiroler-Bahn
 Bahnhof Eschenau (Pfalz) an der Glantalbahn
 Bahnhof Rothenau-Eschenau an der Leobersdorfer Bahn